Памятники Василию Никитичу Татищеву установлены в нескольких городах России

 Памятник Татищеву (Тольятти)
 Памятник Татищеву (Пермь)
 Памятник Татищеву и де Геннину